Малий список 
{| class="wikitable"
|-
! Назва музею !! Де знаходиться !! Текст заголовка !! Текст заголовка !! Текст заголовка
|-
|Національний(історія мистецтв) || Бейрут || Приклад || Приклад || Приклад
|-
| Сурсок(сучасне мистецтво) || Бейрут ||  || Приклад || Приклад
|-
| Американського університету (археологічний) ||Бейрут || Приклад || Приклад || Приклад
|-
| Музей під відкритим небом(Держава Тір) || Сура || Приклад || Приклад || Приклад
|-
| Мавзолей мезей(колишня мачеть)Сакракія || Триполі || Приклад || Приклад || Приклад
|-
| Музей під відктритим небом Біблоса || На узбережжі Середземного моря || Приклад || Приклад || Приклад